Sapogowo () ist der Name russischer Orte:

 Sapogowo (Kemerowo), Dorf in der Oblast Kemerowo
 Sapogowo (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Sapogowo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Sapogowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda